Шишко́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Полторацкая (Шишкова), Агафоклея Александровна (1737—1822) — русская предпринимательница и откупщица.
 Шишкова, Евгения Васильевна (род. 1972) — советская и российская фигуристка, американский тренер по фигурному катанию.
 Шишкова, Надежда Александровна (род. 1983) — российская футболистка.
 Шишкова, Оксана Валерьевна (род. 1991) — украинская биатлонистка и лыжница.
 Шишкова, Татьяна Сергеевна (более известна как Сикорская; 1901—1984) — русская советская поэтесса, переводчица и редактор.
 Шишкова, Юзефа Ивановна (1900—1975) — Герой Социалистического Труда, доярка.